

Цесажовиці — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Цесажовиці — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства